

Persone 
 Edouard-Marcel Sandoz – scultore e pittore svizzero
 Edouard Sandoz – imprenditore svizzero
 Mari Sandoz – scrittrice statunitense
 Maurice Sandoz – scrittore svizzero

Altro 
 Sandoz – nome utilizzato in origine della multinazionale svizzera Novartis
 Sandoz – uno degli pseudonimi adottati dal musicista Richard H. Kirk